Chaos – w bliźniaczych uniwersach gier Warhammer Fantasy i Warhammer 40,000, koncepcja, na bazie której zasadzają się te fikcyjne uniwersa. Jest to największa antagonistyczna siła w Starym Świecie i w całym Wszechświecie w ogóle, pragnąca zniszczyć wszystkie cywilizacje i wszelkie życie. Idea Chaosu wprowadza mroczny klimat charakteryzujący Warhammera jako dark fantasy.

W sensie fizycznym, Chaos jest siłą będącą emanacją tzw. Spaczni (ang. Warp/Warpspace) – innego wymiaru równoległego do wymiaru materialnego. Spacznia jest wyobrażona jako bezkresne morze kotłującej się energii (choć przebywanie w tym wymiarze, jak i prawdziwa obserwacja go, jest dla istot materialnych niemożliwa i zabójcza) i jednocześnie źródłem wszelkiej magii. Ponieważ Spacznia nakłada się na materialny Wszechświat, oba wymiary czasami przenikają się nawzajem. Spacznia „karmi się” również emocjami i duszami istot fizycznych – w ten sposób rodzą się obdarzone świadomością bogowie i demony.

Emanacją energii Chaosu w czystej formie jest minerał zwany spaczeniem (ang. Warpstone), który oddziałuje na swoje otoczenie wprowadzając m.in. widoczne na pierwszy rzut oka mutacje w żywych organizmach, jak również bardziej subtelne zmiany w umysłach narażonych na jego wpływ istot.

Bogowie Chaosu 
Najpotężniejszymi przedstawicielami istot Chaosu są bogowie, którzy określają metody działania swoich wyznawców. Prowadzą nieustanne walki między sobą, by zdobyć wyłączną władzę nad dominium Chaosu. Mimo że jest wielu bogów Chaosu, czterech z nich posiada dominujące pozycje:

 Khorne – Krwawy Bóg
 Nurgle – Pan Rozkładu
 Slaanesh – Pan Rozkoszy
 Tzeentch – Pan Przemian

Pomniejszymi bóstwami są m.in. Rogaty Szczur – władca Skavenów – i Hashut mający swoich wyznawców wśród krasnoludów Chaosu.

Linki zewnętrzne 
 Chaos w Warhammer 40K Wiki 

Warhammer Fantasy